Регбийный матч Англия — остальной мир () состоялся 17 апреля 1971 года между национальной сборной Англии и сборной мира, названной официально в программах President's Overseas (). Он был приурочен к 100-летию со дня образования Регбийного союза Англии. В заявку сборной мира вошли игроки национальных сборных Австралии, Фиджи, Франции, Новой Зеландии и ЮАР.

Перед матчем с англичанами сборная мира сыграла против трёх других сборных: сборной Лондона, сборной Мидленда и Домашних графств, а также сборной Севера, Юга и Юго-Запада Англии, выиграв все три встречи. Встреча против «Алых роз» завершилась победой сборной мира со счётом 28:11. Эта встреча была официально признана тест-матчем и вошла в зачёт для игроков сборной Англии.

Матч 
Система набора очков: попытка — 3 очка, реализация — 2 очка, штрафной — 3 очка.

Примечания

Литература 
 

Регбийные матчи
События 17 апреля
Апрель 1971 года
1971 год в регби
Спорт в Великобритании в 1971 году